Гру́ппа (от  или ) — совокупность чего-либо. 

Гру́ппа также может означать:
 Группа, в математике — в абстрактной алгебре множество с определённой на нём бинарной операцией, удовлетворяющей некоторым аксиомам.
 Группа — в лингвистике, составляющая синтаксической структуры, включающая более одного слова.

В химии и биологии 
 Группа сортов — совокупность сортов культурных растений, полученная в результате селекции или отбора и обладающая определённым набором характеристик, который отличает эту группу от других сортов или групп того же рода или вида.
 Группа периодической системы — последовательность химических элементов по возрастанию заряда ядра, обладающих однотипным электронным строением.

В военном деле 
Группа в военном деле:
 Группа войск или территориальные группировки войск.
 Группа округов или стратегическое направление.
 Группа фронтов или стратегическое направление.
 Группа армий — стратегическое объединение армий.

Другие 
 Группа — устаревший термин для обозначения подразделения стратиграфической шкалы, с 1976 года заменён на термин «эратема».
 Группа товаров — понятие в товароведении.

Группы людей 
 Социальная группа
 Музыкальная группа — музыкальный коллектив.
 Арт-группа — группа художников, совместно создающих свои произведения.
 Организованная преступная группа
 Группа пользователей — в сфере информационной безопасности: множество пользователей с одинаковыми правами доступа к тем или иным объектам.
 Группа (социальные сети) — сообщество пользователей по интересам в социальных сетях интернет, с возможным техническим ограничением доступа к их ресурсам пользователям, не входящим в группу.
 Студенческая группа — коллектив студентов, образованный из части курса.